Згургола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.

Население составляет 2549 человек, плотность населения составляет 134 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 03010. Телефонный код — 0775.

Покровителем коммуны почитается святой Леонард Ноблакский (San Leonardo). Праздник ежегодно празднуется 6 ноября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта